Maria am See steht für Kirchengebäude:
Kapelle Unserer Lieben Frau am See, Obernberg, Tirol
 St. Maria am See (Bad Windsheim)
Siehe auch:
 Maria Laach
 Mariensee